Базо́ш-сюр-Ое́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на захід від Парижа, 95 км на південний схід від Кана, 31 км на північний схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 415 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 912,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Базош-сюр-Оен на сайті французького Національного інституту географії
 Базош-сюр-Оен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Базош-сюр-Оен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн